Slapeloze nachten kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Slapeloze nachten (album), een studioalbum van The Opposites
Slapeloze nachten (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk